Новогодний златокрылый ангел () — символ Нового года — Аманора — в Армении, которым был выбран известный образ златокрылого ангела с трубой из армянской миниатюры. Преобладающими цветами являются синий и золотистый, поскольку 2013 год является годом змеи.

Символ был определён Управлением рекламы и внешнего оформления мэрии Еревана совместно с компанией BB Media<ref name="zham.

Примечания 

Новый год в Армении